Алексей Петрович Князев:
 Князев, Алексей Петрович (1913—1991) — протопресвитер, богослов.
 Князев, Алексей Петрович (1921—1990) — Герой Советского Союза.